И́горь Миха́йлович Добролю́бов (; 22 октября 1933, Новосибирск — 19 июля 2010, Минск) —  советский и белорусский актёр театра и кино, кинорежиссёр,  сценарист, педагог, народный артист Белорусской ССР (1985). Член КПСС с 1963 года.

Биография 
Родился 22 октября 1933 года в Новосибирске.

В 1956 году окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета.

В 1963 году — режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская Михаила Ромма).

В 1956—1958 годах был актёром Белорусского республиканского ТЮЗа.

С 1963 года — режиссёр киностудии «Беларусьфильм».

С 1974 по 1975 — секретарь правления Союза кинематографистов БССР.

С 1993 года — профессор Института современных знаний имени А. М. Широкова (Минск).

Скончался на 77-м году жизни 19 июля 2010 года в Минске. Похоронен 22 июля 2010 года на Восточном кладбище в Минске.

Имя И. М. Добролюбова носит переулок в Гродно, в котором проходили съёмки самой известной картины режиссёра «Белые Росы».

Фильмография

Режиссёр 
  — Мост (короткометражный фильм)
  — Иду искать
  — Иван Макарович
  — Шаги по земле
  — Счастливый человек
  — Улица без конца
  — Потому что люблю
  — Братушка
  — По секрету всему свету
  — Расписание на послезавтра
  — Удивительные приключения Дениса Кораблёва
  — Третьего не дано
  — Белые росы
  — Мама, я жив
  — Осенние сны
  — Плач перепёлки (телефильм)
  — Эпилог

Автор сценария 
  — Мост (короткометражный фильм)
  — Улица без конца
  — Эпилог

Роли в кино 
  — Счастье надо беречь — в эпизоде
  — Девять дней одного года — физик
  — Любимая — Ростик
  — Братушка

Примечания

Ссылки 
 В Беларуси умер режиссёр «Белых рос» Игорь Добролюбов

Выпускники ВГИКа
Члены Союза кинематографистов БССР
Похороненные на Восточном кладбище Минска
Члены КПСС